Pinochet ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Pinochet (1915–2006), chilenischer General, Politiker und Diktator
 Lucía Pinochet (* 1943), chilenische Politikerin